Енсино Колорадо има више значења:

 Енсино Колорадо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Енсино Колорадо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Енсино Колорадо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Енсино Колорадо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Енсино Колорадо, Рио Окотал (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику